Дивон ():

 Дивон (, на камне царя Меши דיבן, Септуаг. Δαιβών) — два библейских города:
 Дивон — город колена Рувимова;
 Дивон — город, который, согласно Неемии (), был вторично заселен евреями, вернувшимися после изгнания в Палестину.
 Дивон — мужское имя, например:
 Дивон (Диван; XIII век) — легендарный персонаж, командующий бартов, одного из прусских кланов во время прусского восстания (1260—1274).
 Хьюз, Дивон (род. 1972) — американский рестлер.

См. также 
 Дивон-ле-Бен

Примечания